Фа́брика звёзд:
 Фабрика звёзд (Молдавия)
 Фабрика звёзд (Россия) — музыкальное реалити-шоу (2002—2012).
 Фабрика звёзд (Украина) — музыкальное реалити-шоу (2007).
 Фабрика звёзд (фильм) () — кинодрама Джузеппе Торнаторе (Италия, 1995).
 Фабрика звезд (фильм, 2004) () — музыкальная комедия  (Франция — Бельгия, 2004).

См. также 
 Фабрика (значения)